Big Spring může být:

 Big Spring (Texas) – město v Texasu
 Big Spring (Missouri) – pramen v Missouri
 Big Spring (Wisconsin) – vesnice ve Wisconsinu